Аркадий Александрович Лурье (9 февраля 1916—1990) — советский художник-иллюстратор, график, художник книги. Член МОССХ (с 1947), член Союза художников СССР, член Союза журналистов СССР (с 1961).

Биография 
В 1933—1939 обучался на графическом факультете Тбилисской академии художеств, которую окончил с отличием. Ученик профессоров Е. Е. Лансере и О. А. Шарлеманя.

С 1932 работал художником-графиком Закавказского госиздательства. С 1933 сотрудничал с журналами Грузии: «Нианги», «Физкультурник Закавказья».

Член Союза художников Грузии с 1936 года.

Специальным решением управления культуры Грузии был направлен в Москву в аспирантуру Московского художественного института им. В. И. Сурикова, где продолжил учёбу в 1939—1941 года, класс профессоров Д. С. Моора и Н. Э. Радлова.

Добровольцем участвовал в Великой Отечественной войне.

После окончания войны сотрудничал, как художник-иллюстратор в журналах: «Советский воин», «Мурзилка», «Огонёк», «Смена», «Работница», «Крестьянка», «Юность», «Знание-сила», «Вокруг света».

Проиллюстрировал свыше 300 книг. Работал с издательствами: «Воениздат», «Детгиз», «Детская литература», «Гослитиздат», «Молодая гвардия», «Госкомиздат», «Малыш», «Советский писатель» и др.

Работы А. А. Лурье отличала тонкая эмоциональность, живость и продуманность образов, превосходный рисунок, безупречная композиция. Каждый образ, созданный художником, имеет своё живое неповторимое лицо-характер.

Избранные работы и книжные иллюстрации 
 серия литографий на тему «Революционное движение в Закавказье»
 серия иллюстраций о Великой Отечественной войне
 «Хлеб» А. Н. Толстого (дипломная работа)
 ряд книг Бориса Полевого
 произведения С. Лема
 «Два капитана» В. А. Каверина
 «Выстрел Авроры» П. Макрушенко
 «Котовский» В. Шмерлинга
 «Владимир Ильич Ленин» Н. К. Крупской

Избранные книги для детей с иллюстрациями А. Лурье 
 Л. Гальперштейн, П. Хлебников «Наш гараж» (1954);
 И. Винокуров «Самолет летит» (1952);
 Н. Артюхова «Трудный вечер» (1958);
 С. Гарин «Прозрачный слоник» (1960), «Про смелых людей и железную гору» (1960);
 Ю. Дмитриев «Рассказы о Котовском» (1961);
 Ю. Дмитриев «Матрос Железняк» (1962);
 Г. Демыкина «Горячее солнышко» (1981);
 «Рассказы о юных героях»;
 «Час мужества». Стихотворения и рассказы о Великой Отечественной войне;
 сборник «Малышкина книжка» (1970);
 В. Смирнов «Щучий завтрак» (1973) ;
 А. Студитского «Дорога богатырей. Сокровище Черного моря»
 сборник стихов и песен для детей «Наш Ленин».
 сборник рассказов «Детях об Ильиче» и многи др.

Примечания

Ссылки 
 Лурье Аркадий Александрович

Выпускники МГХИ им. Сурикова
Художники-иллюстраторы России
Художники-иллюстраторы СССР
Художники журнала «Мурзилка»
Члены Союза журналистов СССР
Члены Союза художников СССР
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Графики СССР
Члены Московского Союза художников
Выпускники Тбилисской академии художеств